Heuscheuer steht für

 das Heuscheuergebirge
 ein Gebäude in der Heidelberger Altstadt, siehe Heuscheuer (Heidelberg)
 eine Scheune zur Lagerung von Heu